Die Fußball-Amateurliga Berlin 1966/67 war die siebzehnte Spielzeit der höchsten Amateurklasse in West-Berlin. Die Amateurliga Berlin war unterhalb der Regionalliga Berlin und damit auf der dritthöchsten deutschen Ligenebene angesiedelt. Die Sportfreunde Neukölln wurden Berliner Amateurmeister 1967, stiegen in die Regionalliga auf und waren der Berliner Vertreter bei der Amateurmeisterschaft des DFB. Zweiter Aufsteiger in die Regionalliga war der BFC Alemannia 90, während der BFC Viktoria 1889 und der BSC Rehberge 1945 aus der Amateurliga abstiegen.

Abschlusstabelle

Literatur

Weblinks 

 Tabelle der Amateurliga Berlin 1966/67 auf f-archiv.de

1966
Fußballsaison 1966/67